Соревнования в прыжке с шестом у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 14 и 16 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 5,65 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах в утренней программе 13 августа 2014 года.

Финал 

Основные соревнования в прыжке с шестом у мужчин прошли 16 августа 2014 года. Действующему чемпиону Европы французу Рено Лавиллени потребовалось всего 2 прыжка, чтобы защитить свой титул. До высоты 5,80 м кроме него не смог добраться ни один из участников. Таким образом, Рено в третий раз подряд выиграл соревнования шестовиков на чемпионатах Европы (в 2010 году он также был первым).

Примечания

Ссылки 
 

прыжки